Wolfen peut désigner :
 Wolfen, une ville allemande en Saxe-Anhalt, connue surtout pour son ancienne usine de production de matériel photographique Agfa ;
Wolfen, dieu ou diable, roman de Whitley Strieber (1978) ;
 Wolfen, un film américain réalisé par Michael Wadleigh (1981) ;
 FC Grün-Weiss Wolfen, un club allemand de football, localisé dans la petite ville Wolfen ;
 Wolfen, personnages des univers des jeux Confrontation et Rag narok.

Homonymie